Zvezdan je lahko:
 Zvezdan (ime), osebno ime
 Zvezdan, Srbija, naselje v Srbiji